В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Катаріна Ліндквіст-Раян і Тіна Шоєр-Ларсен 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Беттіна Бюнге /  Штеффі Граф (2-ге коло)
 Мерседес Пас /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (чвертьфінал)

 Джо Дьюрі /  Катрін Танв'є (2-ге коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян /  Тіна Шоєр-Ларсен (фінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Сабрина Голеш (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open